Een afscheiding van staten of kerkelijke organisaties
 Secessie (politiek)
 Secessie (kerk)
 Secessie (tijdschrift)